Mamié steht für:
 Mamié (Yaté), Ort in der neukaledonischen Gemeinde Yaté
 Mamié (Fluss) bei Mamié
 Mamié (Berg) bei Mamié
 Lisa Mamié (* 1998), Schweizer Schwimmerin

Siehe auch:
 Mamie